Simonin ist der  Familienname folgender Personen:

 Albert Simonin (1905–1980), französischer Schriftsteller, Szenarist, Autor von Kriminalromanen und Lexikograf des Argot
 Brigitte Lahaie (Brigitte Simonin) (* 1955), französische Schauspielerin
 Francine Simonin (1936–2020), schweizerisch-kanadische Malerin und Grafikerin
 Henri Simonin (1855–1927), Schweizer Politiker
 Louis Simonin (1830–1886), französischer Ingenieur und Forschungsreisender
 Michel Simonin (1947–2000), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Pierre-Yves Simonin (* 1937), Schweizer Diplomat